República de Donetsk puede referirse a:
 República Socialista Soviética de Donetsk-Krivoy Rog, fue una república surgida en los turbulentos años inmediatamente posteriores a la Revolución de Octubre.
 República de Donetsk es una organización política con sede en Donetsk, al este de Ucrania.
 República Popular de Donetsk, Estado con reconocimiento limitado en Europa Oriental, autoproclamado en abril de 2014.